Als Gedrängehalb oder Scrum-half wird eine Position in den Rugby-Sportarten bezeichnet:

 für Rugby Union siehe Positionen im Rugby Union – Gedrängehalb
 für Rugby League siehe Positionen im Rugby League – Gedrängehalb